Dywizje piechoty (strzelców) noszące numer 117:

 117 Dywizja Armii Cesarstwa Niemieckiego (niem. 117 Division) 1915–1919
 117 Dywizja Strzelców Wehrmachtu (niem. 117 Jäger-Division) 1943–1945
 117 Dywizja Piechoty Armii Imperium Rosyjskiego (ros. 117-я пехотная дивизия)

Armii Czerwonej:
 117 Poznańska Dywizja Strzelców (do 7 stycznia 1942 była to 308 Dywizja Strzelców)
 117 Berdyczowska Gwardyjska Dywizja Strzelecka 1943–1946 → 23 Zmotoryzowana Dywizja Strzelecka 1946–1957 → 41 Gwardyjska Dywizja Pancerna 1957–1965 → 117 Szkolna Zmechanizowana Gwardyjska Dywizja Strzelecka 1965–-1989 → 117 Szkolna Gwardyjska Dywizja Pancerna